The Shining kan avse:

 Varsel (roman) – svensk titel på romanen The Shining från 1977 av Stephen King
 The Shining (film) – en film från 1980 baserad på romanen
 The Shining (miniserie) – en miniserie från 1997 baserad på romanen
 The Shining (musikalbum) – ett musikalbum av J Dilla